Крук има више значења:
 Округ Крук (Вајоминг)
 Округ Крук (Орегон)
 Крук (Колорадо)